Pran může být:

 Pran Nath (1918–1996) – indický hudebník
 Pran Krishan Sikand (1920–2013) – indický herec
 Pran Nevile (1922–2018) – indický spisovatel
 Dith Pran (1942–2008) – kambodžský novinář a fotograf